Уильям IV де Бошан из Элмли (: около 1215—1269) — английский землевладелец, феодальный барон  и  с 1236 года. Женился на Изабелле Модит, благодаря чему его сын Уильям V после смерти брата матери унаследовал титул графа Уорика.

Происхождение 
Уильям происходил из рода Бошанов из  (Вустершир). Могущество рода было заложено Уолтером I де Бошаном, который было одним из выдвиженцев Генриха I Боклерка — королевским чиновником и администратором при дворе. Благодаря браку с Эммелин д’Абето, дочерью Урса д’Абето, шерифа Вустершира, в 1110-е годы Уолтер приобрёл владения в Вустершире, конфискованные у брата его жены, и занял в этом графстве доминирующее положение. Он получил и должность шерифа Вустершира, ставшую в итоге наследственной. Владения Бошана составили феодальную баронию . Потомок Уолтера I, Уолтер II де Бошан из Элмли, стал бароном, будучи несовершеннолетним. Во время первой баронской войны он сначала примкнул к мятежникам, но вскоре перешёл на сторону короля и получил должность шерифа Вустершира. В 1216 и 1225 году Уолтер был одним из свидетелей «Великой хартии вольностей». Первым браком он женился на Джоанне де Мортимер (умерла в 1225), дочери своего опекуна Роджера де Мортимера, барона Вигмора. В этом браке родились несколько сыновей, из которых Уильям был старшим.

Биография 
Уильям родился примерно в 1215 году. Известно, что после женитьбы он получил от отца поместье Шерифс Ленч в Вустершире стоимостью в 9 фунтов, а позже, вместо него, — Леткомб Бассет в Беркшире. После смерти отца в 1236 году Уильям унаследовал семейные владения, должности шерифа Вустершира и кастеляна Вустерского замка, которые занимал до самой смерти. В 1249 году он был отлучён от церкви епископом Вустера, но два года спустя отлучение сняли. Во время Второй баронской войны Уильям сохранил верность Генриху III. Джон Лиланд указывает, что «старый лорд Бошан из Элмли» послал своих сыновей в битву при Ившеме, чтобы помочь королю.

Уильям умер в 1269 году, ему наследовал Уильям Младший, который ранее унаследовал титул графа Уорика.

Брак и дети 
Бошан был женат на Изабелле Модит (умерла после 7 января 1269), дочери Уильяма Модита и Элис де Бомон, сестре Уильяма Модита, 8-го графа Уорика. В этом браке родились дочь Алисия (жена Бернарда де Брюса) и двое сыновей: Уильям, 9-й граф Уорик, и Уолтер, предок Бошанов из Поуика.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Бошаны
Главные шерифы Вустершира
Английские феодальные бароны XIII века